Lettera – segno di un alfabeto
 Lettera – tipo testuale usato nella corrispondenza
 Lettera (o epistola) – genere biblico: gli scritti degli apostoli indirizzati alle prime comunità cristiane
 Lettera – nel gergo finanziario, la miglior offerta a cui qualcuno è disposto a vendere
 Lettera – singolo di Laura Pausini del 1994
 Lettera – singolo di Benji & Fede del 2015

Altri progetti